Alejandro Karađorđević, Príncipe de Yugoslavia  
(Serbian Cyrillic: Александар Карађорђевић; nació el 15 de enero de 1982 en Falls Church, Virginia, Estados Unidos), es un miembro de la Casa de Karađorđević de Serbia.

Vida
Es hijo del último Príncipe Heredero de Yugoslavia, Alejandro de Yugoslavia y de su primera esposa, María de la Gloria de Orleans-Braganza, princesa del Brasil, duquesa consorte de Segorbe y condesa consorte de Rivadavia. Es hermano mellizo del príncipe hereditario Felipe de Yugoslavia y hermano pequeño del príncipe Pedro Karađorđević. Es el tercero en la línea de sucesión al trono de Serbia, después de su hermano Felipe y de su sobrino Esteban Karađorđević. Sus padrinos de bautismo fueron la reina Sofía de España, el rey Constantino II de Grecia y la princesa Ana de Orleáns, duquesa viuda de Calabria.

Alejandro vivió en el estado estadounidense de Virginia hasta el año 1984. Fue educado en Londres y en Canterbury (Inglaterra) junto a su hermano mellizo.  En junio de 2000 acabó sus estudios secundarios en el King's School de Canterbury.  Se graduó en el 2004 en Telecomunicaciones por la Universidad de San Francisco. Continuó sus estudios en una universidad americana completando su formación con un postgrado en Publicidad.

Actualmente trabaja en el área de publicación electrónica de internet del estado de California.

Junto a su familia se trasladó el 17 de julio del año 2001 a vivir en el Palacio Real de Belgrado. Es descendiente de la reina Victoria del Reino Unido, por lo cual está en la línea de sucesión al trono británico.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas yugoslavas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Karadjordje.

Ancestros

Referencias
1 https://web.archive.org/web/20171107071221/http://www.royalfamily.org/royal-family/order-of-line-of-succession/

2 http://www.royalfamily.org/palaces/the-royal-palace/

3 http://www.wargs.com/essays/succession/2001.html

Yugoslavia, Alejandro de
Yugoslavia, Alejandro de
Yugoslavia, Alejandro de